Леонид Геннадьевич Коржинек (род. 24 ноября 1957, пос. Оловянная, Читинская область) — российский государственный деятель, бывший заместитель Генерального прокурора Российской Федерации. Заслуженный юрист Российской Федерации (2009).

Биография 
Родился 24 ноября 1957 года в пос. Оловянная. В 1985 году окончил Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «правоведение».

 С 1975 года работал учителем физкультуры в Степнинской средней школе.
 1975—1977 — проходил срочную службу в Вооружённых силах Советского Союза.
 1978—1979 — электромонтёр на Забайкальском заводе подъемно-транспортного оборудования.
 С 1986—1998 — помощник, старший помощник Ангарского прокурора, Казачинско-Ленского прокурора, прокурора Иркутской области.
 1998—2006 — первый заместитель прокурора Иркутской области.
 2006—2016 — прокурор Краснодарского края.
 2016—2020 — Заместитель Генерального прокурора РФ.

Критика 

В ноябре 2010 года Новая газета  опубликовала документы. из материалов уголовного дела против лидера банды Цапков Сергея Цапка. Из документов следует, что задолго до скандального убийства в станице Кущёвской прокурор Краснодарского края Леонид Коржинек способствовал закрытию уголовного дела против лидера банды за избиение полицейского.

В декабре 2015 года «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального опубликовал фильм «Чайка», в котором рассказал о деятельности приближённых к генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке лиц, включая его близких родственников и родственников его подчинённых. Одним из фигурантов расследования стал Леонид Коржинек.

В марте 2020 года издание «Протокол» выпустило статью, в которой рассказало о родственных связях бывшего заместителя прокурора Краснодарского края.

Семья 

Леонид Коржинек женат. Супруга — Надежда Константиновна Коржинек. Имеет двух дочерей: старшая — Евгения Коржинек, судья Арбитражного суда Северо-Казвказского округа, замужем за бывшим прокурором Кировского района Иркутской области, транспортным прокурором города Краснодара, ныне судьёй Октябрьского районного суда города Краснодара Андреем Суровым. Младшая дочь Леонида Коржинека — Анна Коржинек, работает в прокуратуре Центрального округа города Краснодара.

Награды и звания 
 Орден Александра Невского (26 декабря 2017 года) — за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу
 Орден Почёта (15 ноября 2013 года) — за активную законотворческую деятельность, заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу
 Заслуженный юрист Российской Федерации (30 декабря 2009 года) — за заслуги в укреплении законности и правопорядка и многолетнюю плодотворную работу
 Благодарность Президента Российской Федерации (30 декабря 2019 года) — за заслуги в укреплении законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную службу
 Почётный работник прокуратуры Российской Федерации
 Награждён нагрудным знаком «За безупречную службу»
 Государственный советник юстиции 1 класса

Примечания

См. также 

 Массовое убийство в станице Кущёвской
 Цапковская организованная преступная группировка
 Фильм «Чайка», 2015

Выпускники Иркутского государственного университета